Сатир может означать:

 Сатиры — мифические существа, спутники Вакха.

Персоналии 
 Сатир — один из 30 афинских тиранов.
 Сатир (англ.) — древнегреческий архитектор, соратник Пифея, один из строителей Мавзолея в Галикарнасе.
 Сатир I и Сатир II — правители Боспорского царства.
 Сатир Аррецийский (умер ок. 353) — католический и, предположительно, православный святой, епископ Ареццо (Италия).
 Сатир Гераклейский — тиран Гераклеи Понтийской.
 Сатир Миланский (Медиоланский; 334—376) — католический и, предположительно, православный святой, епископ Милана (Медиолана), брат святого Амвросия Медиоланского и святой Маркеллины.
 Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро — церковь в Милане, важный памятник итальянского Возрождения.
 Сатир Перипатетик (II в.) — историк литературы.
 Satyr (настоящее имя Сигурд Вонгравен, род. 1975) — норвежский музыкант, лидер группы Satyricon.
 Сатир, Вирджиния (1916—1988) — американский психолог, психотерапевт.

В фауне 
 Сатиры, или сатириды () — семейство дневных бабочек.
 Сатиры () — род бабочек семейства сатирид.
 Трагопан-сатир — птица семейства фазановых.

См. также